Билборд R&B/хип хоп листа албума је листа коју објављује часопис Билборд, која рангира R&B и хип хоп албуме на основу продаје у Сједињеним Државама. Листу саставља Nielsen SoundScan, систем за праћење информација и продаје који су створили Мајк Фин и Мајк Шалет 1991. године. Име листе је промијењено из Топ R&B албуми 1999. године. Листа се први пут у часопису појавила 1965. године, такође је звана Топ црни албуми. У периоду 1969—1978 индетификован је као Соул листа. US топ R&B/хип хоп албуми прати албуме мирне олује, савременог урбана, соул музике, R&B-а, њу џек свинга, хип хопа и понекад хаус музичара.

Највише недеља на првом мјесту провео је албум Џеј-зија Vol. 2... Hard Knock Life, шест недеља; албум The Miseducation of Lauryn Hill од Лајрин Хил провео је на првом мјесту пет недеља, док је албум MP Da Last Don од извођача Master P провео четири недеље на првом мјесту.

Број 1 R&B/хип хоп албуми 1998. године

Вишеструко појављивање на првом мјесту

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт листе

1998
Музика у 1998.